Molata ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Molata (* 1956), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Michael Molata (* 1974), deutscher Fußballspieler